Іван Дамаскин Попович (1889—1969) — український церковний діяч, ієромонах-василіянин, педагог, письменник і видавець у Канаді.
 Іван Дмитрович Попович ( 22 квітня 1949) — український естрадний співак і композитор, народний артист України.
 Іван Попович (? —  15 червня 1663) — полковник Паволоцького полку, керівник козацького повстання Паволоцького полку 1663 року.